Mehdili – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Mehdili – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Mehdili – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian